Иван Владимирович Кононенко-Козельский (;  — 9 сентября 1987) — украинский советский актёр театра и кино. Заслуженный артист Украинской ССР.

Биография 
На театральной сцене начал выступать в 1926 году. С 1932 года — артист Киевского украинского драматического театра им. И. Франко.

В кино снимался с 1926 года. Актёр студии имени А. Довженко и Одесской киностудии.

Фильмография 

  — Спартак — Октоман, гладиатор
  — Гоноррея — Фоменко
  — Комсомолия (короткометражный)
  — Джальма — Николай Барабаш, муж Джальмы
  — Ветер с порогов — Андрей, сын Остапа
  — Чёрная кожа — инженер
  — Путь свободен — кавалерист
  — Негр из Шеридана — Мюррей, негр-лесоруб
  — Строгий юноша — муж Ольги
  — Песни Украины (короткометражный)
  — Дивный сад — директор цирка
  — Митька Лелюк — дядя Гриша, командир Красной армии
  — Огненные годы— польский офицер/Микита, старший сын
  — Песня про Довбуша (не окончен)
  — Украинские мелодии (фильм-спектакль) — Богун
  — Непокорённые — Максим
  — Герои Шипки — император Александр II
  — «Богатырь» идёт в Марто — Конрад, адмирал, деловой партнер Джона
  — Суета (фильм-спектакль) — Сорокатысячников
  — Правда — командующий
  — Орлёнок — майор Гросс
  — Крутые ступени — эпизод
  — Обгоняющая ветер — Журов
  — Гроза над полями — полковник Бабенко  — Обыкновенная история
  — Кровь людская — не водица — Савченко
  — Дмитро Горицвит — Савченко
  — Сон — Григорович
  — Ошибка Оноре де Бальзака — помещик Галаган (в титрах — И.Кононенко)
  — Семья Коцюбинских — начальник управления полиции Черниговской губернии (в титрах — И.Кононенко)
  — Доверие — ''Николай Егорович (в титрах — В.Кононенко)

Литература 
 Долі та ролі : (про І. Кононенка (Козельського), діяльн. Одес. та Київ. кіностудій, Київ. драматич. театру ім. І. Франка та ін.) / Віталій Кононенко. — К. : Мистецтво, 2010.

Ссылки 
 Иван Кононенко-Козельский

Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Персоналии:Киевский театр им. И. Франко